Азадеган-лига 2010/2011 годов () — 10-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 23 сентября 2010 года и закончился 24 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 28 команд.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2010/11 на сайте soccerway.com

2010/2011
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2010 году
Спорт в Иране в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011